Дми́трий Генна́дьевич Валюке́вич (, ; родился 31 мая 1981, Петрозаводск) — словацкий легкоатлет белорусского происхождения, прыгун тройным.

Биография 
Сын советского атлета Геннадия Валюкевича. С марта 2005 года выступает за Словакию.

В сентябре 2010 года женился на российской прыгунье тройным Виктории Гуровой. В июне 2011 года у них родился сын.

Карьера

Награды 
 Чемпион Словакии по тройным прыжкам (2005, 2006)
 Чемпион Словакии по тройным прыжкам в помещении (2005, 2006)
 Чемпион Словакии по прыжкам в длину (2005)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IAAF
 Профиль на сайте Olympics at Sports-Reference.com 

Прыгуны тройным Белоруссии
Прыгуны тройным Словакии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Родившиеся в Петрозаводске